Cuanza of Kwanza, een rivier in Angola 
Angolese kwanza, de munteenheid in Angola
Kwanzaa, een feest van het leven gebaseerd op Afrikaanse cultuur